A Grande Espera é um livro espírita, psicografado pela médium Corina Novelino, com autoria atribuída ao espírito Eurípedes Barsanulfo. Publicado pela Editora IDE.

Neste livro é narrado momentos históricos dos Essênios e do cristianismo do século I. Com uma linguagem fácil é contada a história de Marcos, desde a sua infância, seu ingresso nos Essênios e demais acontecimentos de sua abnegada vida voltada a caridade.

Livros espíritas do Brasil